Пендюрин — русская  фамилия. Известные носители:
 Пендюрин, Пётр Максимович (1905—1986) — полный кавалер ордена Славы.

Пендюрина 
 Пендюрина, Людмила Петровна (род. 1953) — российский историк философии и культуролог.